Migale (del antiguo género Mygale) es el nombre vulgar dado a dos especies de arañas de gran tamaño (hasta unos 10 centímetros):

Avicularia avicularia, de la familia Theraphosidae.
Cteniza sauvagesi, de la familia Ctenizidae.

Migala
Migala (banda), grupo de rock español.